Sobeknacht ist der Name zweier lokaler Fürsten und eines Beamten des Alten Ägypten:
 Sobeknacht I.
 Sobeknacht II.
 Sobeknacht (Obervermögensverwalter)